Kabala – cabala ebraica
Kabala – centro abitato dell'Estonia
Kabala – centro abitato della Sierra Leone
Kabala – centro abitato della Turchia